Le district de Kirchdorf an der Krems est une subdivision territoriale du Land de Haute-Autriche en Autriche.

Géographie

Relief

Lieux administratifs voisins

Communes 
Le district de Kirchdorf an der Krems est subdivisé en 23 communes :

 Edlbach
 Grünburg
 Hinterstoder
 Inzersdorf im Kremstal
 Kirchdorf an der Krems
 Klaus an der Pyhrnbahn
 Kremsmünster
 Micheldorf in Oberösterreich
 Molln
 Nußbach
 Oberschlierbach
 Pettenbach
 Ried im Traunkreis
 Rosenau am Hengstpass
 Roßleithen
 Schlierbach
 Spital am Pyhrn
 Sankt Pankraz
 Steinbach am Ziehberg
 Steinbach an der Steyr
 Vorderstoder
 Wartberg an der Krems
 Windischgarsten

Notes et références 

Kirchdorf an der Krems